Rastaban est le nom traditionnel parfois donné à deux étoiles :
 β Draconis,
 γ Draconis.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation du Dragon